Гамзе Топуз () е турска актриса.

Биография 
Гамзе Топуз е родена на 8 октомври 1983 година в град Адана, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Гамзе Топуз в SinemaTürk 
 Гамзе Топуз в Diziler.com 
 Гамзе Топуз в Sinemalar.com 
 Гамзе Топуз в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Адана